Persones
 Axel Springer (1912-1985), editor de diaris alemany
 Cornelis Springer (1817-1891), pintor neerlandès
 Stewart Springer (1906-1991), ictiòleg i herpetòleg nord-americà

Editorials
 Axel Springer AG, grup editorial creat per Axel Springer
 Springer Science+Business Media, editorial especialitzada en publicacions acadèmiques

 Municipis als Estats Units
 Springer (Nou Mèxic)
 Springer (Oklahoma)

Gossos
 Springer spaniel gal·lès
 Springer spaniel anglès